Extraterrestre peut désigner :
 la vie extraterrestre, toute hypothétique forme de vie présente ailleurs que sur la planète Terre ;
 en fiction et en ufologie, un extraterrestre, un être, généralement présenté comme évolué, originaire d'une autre planète que la Terre ;
 Extraterrestre, un film espagnol réalisé par Nacho Vigalondo et sorti en 2011 ;
 Extra Terrestres, un film vénézuelo-portoricain réalisé par Carla Cavina et sorti en 2017 ;
 Extraterrestre, album de  Jul sorti en 2022.